Choteč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Choteč (okres Jičín)
 Choteč (okres Pardubice)
 Choteč (okres Praha-západ)